Asta — gênero botânico
Asta ou Avitta'' — gênero de mariposas
Asta Linhas Aéreas
1041 Asta — asteroide

Desambiguações de biologia
Desambiguações de astronomia